De Zevenheuvelenloop 2010 vond plaats op 21 november 2010 in Nijmegen. Het was de 27e editie van deze loop, die werd gesponsord door ABN Amro. De weersomstandigheden waren erg gunstig: half bewolkt en een temperatuur van rond de 5 graden Celsius.

De wedstrijd bij de mannen werd met een ruime voorsprong gewonnen door de Keniaaan Leonard Patrick Komon in een geweldige tijd van 41.13. Hij verbrak met deze tijd het wereldrecord op de 15 km, dat op naam stond van Felix Limo, met zestien seconden. 
Bij de vrouwen wist de Ethiopische Genet Getaneh de eindstrijd te winnen van Florence Kiplagat.

De snelste Nederlandse man en vrouw waren respectievelijk Koen Raymaekers (twaalfde) en Heleen Plaatzer (zesde).

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2010
Atletiek in 2010